YKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Schefferville (Québec), (Canada)